Nikolaj Afanas'evič Krjučkov – attore sovietico
 Viktor Krjučkov – attore e regista sovietico
 Vladimir Aleksandrovič Krjučkov – politico e avvocato sovietico